Wilhelm Schultz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schultz (Bergbeamter) († 1825), deutscher Bergbeamter und Autor
 Wilhelm Schultz (Jurist) (1805–1857), deutscher Anwalt 
 Wilhelm von Schultz (1831–1895), deutscher Generalmajor und Schriftsteller 
 Wilhelm Schultz (Uhrmacher) (1854–1921), deutscher Uhrmacher und Autor
 Wilhelm August Schultz (1839–1919), deutscher Entomologe

Siehe auch:
 Willi Schultz
 Wilhelm Schulz
 Willi Schulz (* 1938), deutscher Fußballspieler